Дуплекс — это вид недвижимости, который относится к категории домов и очень похож на таунхаус, но отличается тем, что приспособлен на проживание не более двух семей. Как правило, обе части дуплекса имеют свой отдельный выход и имеют два, иногда три этажа. В таком жилище общим является лишь крыша и одна внутренняя стена.

Различие понятий по странам

В России
Строительство дуплексов в России непопулярно, но если все же встречаются, то их называют таунхаусами.

В США
Первые дуплексы появились в Северной Америке. На данный момент в США насчитывается несколько дополнительных разновидностей: Парный дом и дуплексная квартира.

В Турции
В Турции дуплекс – это многоуровневые апартаменты, которые могут располагаться на любом из этажей (кроме верхнего) в многоквартирном строении и не имеет отдельного входа с улицы. Исключение составляют квартиры на первом этаже, где есть свой вход со двора. Средняя площадь колеблется от 100 до 200 метров квадратных. Пентхаусы считаются престижными и дорогими объектами. Они возводятся на последних этажах здания и имеют огромную террасу. Они могут комплектоваться бассейном прямо на крыше, зимним садом, зоной для барбекю и т.д. Территория составляет всегда более 100 м2.

В других странах 
В Великобритании и ряде других стран дуплексы очень популярны, но, в отличие от Северной Америки, они представляют собой двухэтажные квартиры в многоэтажных жилых домах с внутренней лестницей. Дуплекс может быть расположен на любых этажах, кроме верхних. На верхних этажах такой дуплекс уже будет называться пентхаус.

См. также 
 Пентхаус
 Таунхаус

Примечания

Ссылки 

Недвижимость